A LEN-szuperkupa, az Európai Úszószövetség (LEN) által szervezett döntőmérkőzés, mely évente kerül megrendezésre. A sorozat 1976-ban indult, melyben a bajnokok ligája és a LEN-kupa, illetve 1993-ig a KEK győztese mérkőzik meg.

Döntők

Győztes klubok rangsora

Győzelmek és második helyezések száma nemzetenként

Jegyzetek

Források
 Információk a waterpoloweb.com honlapján 
 allcompetitions.com

Nemzetközi vízilabdakupák